Занднер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Занднер, Вольфганг (1949—2015) — немецкий физик.
 Занднер, Курт (1910—после 1935) — австро-немецкий писатель.